Menzies peut faire référence à :

 Menzies, un village australien.

Personnalités 

 , footballeur écossais,
  (1982-), footballeur écossais,
 Archibald Menzies (1754–1842), biologiste et médecin britannique,
 , anthropologue,
 , juriste australien,
 Gavin Menzies, capitaine et auteur britannique,
 , joueur néozélandais de rugby,
 , personnalité irlandaise,
 Heather Menzies (1949-2017), actrice canado-américaine,
  (1867–1938), joueur écossais de rugby,
  (1896–1985), chanteur et acteur,
  (1830-1913), homme politique américain
 , juge manitobain,
 , ambassadeur et académicien américain,
 Karl Menzies, cycliste australien,
 , professeur australien,
 Peter Menzies Jr., personnalité australienne du cinéma,
 Robert Menzies, premier ministre australien,
 Steve Menzies, joueur australien de rugby,
 Stewart Menzies, membre des services secrets britanniques,
 Ted Menzies, homme politique canadien,
 Thomas Menzies (1870-1947), homme politique canadien en Colombie-Britannique,
 Tobias Menzies (1974-), acteur britannique,
 William Cameron Menzies (1896–1957), réalisateur américain.

Patronyme écossais